Dzsiadzsak trapezunti császárné (1283 körül–1220 előtt), II. (Komnénosz) Alexiosz trapezunti császár első felesége, I. (Dzsakeli) Beka szamchei (meszheti) herceg lánya
Dzsiadzsak trapezunti császárné (1288 körül–1330 után), II. (Komnénosz) Alexiosz trapezunti császár második felesége, II. (Mártír) Demeter grúz király lánya